Josephsdorf bezeichnet

 Josephsdorf (Leutersdorf),  Ortslage von  Leutersdorf, Landkreis Görlitz, Sachsen
 den Stadtteil Józefowiec von Katowice, Polen

siehe auch: Josefsdorf